Jean-Pascal van Ypersele, Belgisch klimatoloog, vice-voorzitter van het IPCC (2008-2015)
 Jacques van Ypersele de Strihou, kabinetschef van de Belgische koningen Boudewijn en Albert II
 Van Ypersele de Strihou, Belgisch adellijk geslacht